Пётр Потёмкин: 
 Потёмкин, Пётр Иванович (1617—1700) — русский воевода и дипломат.
 Потёмкин, Пётр Петрович (1886—1926) — русский литературный критик, поэт, переводчик и драматург, шахматист.